Ломас-де-Самора (ісп. Lomas de Zamora) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес, частина міської агломерації Великий Буенос-Айрес.
 Ломас Атлетік, «Ломас Атлетік Клуб» або просто «Ломас Атлетік» (ісп. Lomas Athletic Club) — неіснуючий аргентинський футбольний клуб з міста Ломас-де-Самора.
 Ранчітос-Лас-Ломас (Техас), Ранчітос-Лас-Ломас (англ. Ranchitos Las Lomas) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Вебб штату Техас.
 Лас-Ломас (англ. Las Lomas) — переписна місцевість.
 Національний університет Ломас-де-Самора (ісп. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, UNLZ) — аргентинський державний національний університет, розташований у місті Ломас-де-Самора.
 Лас-Ломас (Техас) (англ. Las Lomas) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Старр штату Техас.
 Ломас-де-Самора (округ), Округ Ломас-де-Самора (ісп. Lomas de Zamora) — адміністративно-територіальна одиниця 2-ого рівня у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині.
 Лас-Ломас (Каліфорнія) (англ. Las Lomas) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Монтерей штату Каліфорнія. * Трес-Ломас (округ), Округ Трес-Ломас (ісп. Tres Lomas) — адміністративно-територіальна одиниця 2-ого рівня у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині.
 Ломас (ісп. Lomas) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.